Por Disney se puede entender:
Walter Elias Disney, dibujante y cineasta estadounidense.
Roy Oliver Disney, socio, cofundador y hermano mayor de Walter.
The Walt Disney Company, también conocida como Disney Enterprises, Inc. o simplemente Disney, corporación dedicada al entretenimiento, ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Relativos a The Walt Disney Company 
Disney+
DisneyNOW
Walt Disney Studios
Walt Disney Pictures, división de Walt Disney Co. encargada de la producción de las películas, tanto de animación como de personajes de carne y hueso.
Walt Disney Animation Studios, el estudio de animación principal (anteriormente conocido como Walt Disney Feature Animation).
Walt Disney Television Animation, un estudio de televisión dedicado a animación.
Disney Interactive Studios, antiguo estudio de Walt Disney Co. encargado de la publicación de videojuegos y material de entretenimiento interactivo.
Walt Disney Parks, Experiences and Products, división de Walt Disney Co. encargada de gestionar y construir los parques temáticos, resorts, la hospitalildad, la línea de cruceros y la línea de productos comerciales de Disney.
Walt Disney Records, compañía discográfica.
The Walt Disney Company Spain & Portugal, filial de The Walt Disney Company en España y Portugal.
The Walt Disney Company Latin America, filial en Latinoamérica.
The Walt Disney Company India, filial en India.

Radio Disney, cadena de emisoras de radio.
Radio Disney Latinoamérica, versión para toda Latinoamérica.
Radio Disney Argentina, versión para Argentina.
Radio Disney Chile, versión para Chile.
Radio Disney Bolivia, versión para Bolivia.
Radio Disney Paraguay, versión para Paraguay.
Disney Channel, canal de televisión estadounidense de la corporación empresarial Disney.
Disney Channel Asia, versión de Disney Channel en Asia.
Disney Channel Australia, versión de Disney Channel en Oceanía.
Disney Channel Brasil, versión de Disney Channel en Brasil.
Disney Channel España, versión de Disney Channel en España.
Disney Channel Latinoamérica, versión de Disney Channel en Latinoamérica.
Disney Channel Oriente Medio, versión de Disney Channel en Oriente Medio.
Disney Channel Portugal, versión de Disney Channel en Portugal.
Disney XD, otro canal de televisión de Disney, dedicado más al público masculino.
Disney XD (Latinoamérica), versión para Latinoamérica.
Disney XD (España), versión para España.
Disney XD Japón, versión para Japón.
Disney XD (Alemania), versión para Alemania.
Disney Junior, antes Playhouse Disney, canal de televisión destinado al público preescolar.
Disney Junior (Latinoamérica), versión para Latinoamérica.
Disney Junior (España), versión para España.
Disney Junior (Alemania), versión para Alemania.
Marcas Internacionales de The Walt Disney Company

Lugares 
Disney (Oklahoma), localidad estadounidense.